Osoby:
 Henning Mittendorf – niemiecki artysta
 Maxine Mittendorf – niemiecka piłkarka nożna
 Wolfgang Mittendorf – niemiecki piłkarz nożny

Zobacz też:
 Mittelndorf
 Mitterndorf